Yoruba (volk); een volk in onder andere Nigeria
 Yoruba (taal); een taal gesproken in onder andere Nigeria
 Yorubareligie